Ма́килро́й () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макилрой, Брайан (род. 1939) — британский футболист, чемпион Шотландии в составе клуба «Килмарнок» (1965).
  (род. 1976) — британский бегун, чемпион Великобритании в беге на 800 м (2000, 2002) и на 1500 м в закрытых помещениях (2008).
 Макилрой, Джимми (род. 1931) — североирландский футболист, сыгравший 55 матчей за национальную сборную
 Макилрой, Дуглас (род. 1932) — американский математик, инженер и программист.
 Макилрой, Дэвид — британский дипломат, поверенный в делах Великобритании в Сербии (2006—2007)
  (род. 1981) — новозеландская велогонщица и легкоатлетка, чемпионка мира по горному бегу (2005), рекордсменка Новой Зеландии в беге на 3000 м с препятствиями (с 2006).
 Макилрой, Кендил (род. ок. 1996) — канадский спортивный стрелок, бронзовый медалист Канадских зимних игр по стрельбе из пневматического пистолета в парах (2011).
  (1874—1968) — британский акушер-гинеколог, профессор Лондонской женской медицинской школы (с 1921), первая британка-профессор в сфере медицины; избранный член Королевской коллегии врачей (с 1937).
  (род. 1939) — американский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1964), брат Пола и Чарльза Макилроев.
 Макилрой, Пол (род. 1937) — американский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1964).
 Макилрой, Рори (род. 1989) — североирландский гольфист
 Макилрой, Сэмми (род. 1954) — североирландский футболист и футбольный тренер.
  (1928—2013) — британский деятель секуляризма и атеизма, редактор журнала The Freethought (1970—1971, 1975—1976, 1981—1992), генеральный секретарь Национального светского общества (1963—1970, 1972—1977).
  (род. 1938) — американский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1960, 1964), брат Неда и Пола Макилроев.
  (род. 1987) — новозеландский игрок в боулз, чемпион мира на открытом воздухе (2016) и чемпион чемпионов (2018), муж Эми Макилрой.
  (ур. Брентон; род. 1991) — новозеландский игрок в боулз, чемпионка Новой Зеландии и бронзовая медалистка Игр Содружества в четвёрках (2014).

См. также

Примечания